Berzi Sándor, id., (1922–1994), labdarúgó, sportvezető
 Berzi Sándor, ifj., (1949), sportvezető